

Geografia

Słowacja 
 Pleš – miejscowość

Słowenia 
 Ples (gmina Bistrica ob Sotli)
 Ples (gmina Moravče)

Inne 
 Mrs. Ples – nazwa czaszki
 Ples za zvijezdama – chorwacki program rozrywkowy

Zobacz też 
 Pless
 Pleß